Луи Дюбуа (; 1830—1880) — бельгийский художник, специализировавшийся на пейзажах и портретах в натуралистическом стиле. Писал жанровые картины и натюрморты .

Биография 
Луи Дюбуа родился в 1830 году в Брюсселе. В возрасте 50 лет в 1880 году он умер от респираторного заболевания в Брюсселе

Свободное общество изящных искусств 
Луи Дюбуа принадлежал к группе художников, которые во второй половины XIX века восстали против традиционной живописи прошлого. Вместе с художниками Теодором Бароном, Луи Артаном, Эдмоном Ламбриксом, Ф. Фуденом 1 марта 1868 года он стал одним из основателей «Свободного общества изящных искусств».

По словам Люсьена Сольве, общество было официально учреждено в 1868 году как «Комитет общественной революции, за освобождение искусства». Члены общества презирали правила Академии и принятую в настоящее время эстетику. Художники общества свободно и однозначно интерпретировали природу и реальность, не придерживаясь единой дисциплины, и заявили свой девиз: «Свобода и искренность», что вызвало ожесточенную полемику.

Чтобы сделаться известными и распространить свою реалистическую философию, в 1871 году они создали художественно-литературный журнал «Свободное Искусство» ("L’Art Libre ") под руководством Леона Доммартина.

Картины 
Дюбуа работал в Париже в студии Тома Кутюра, действовавшей с 1847 по 1863 год. Он также оказался в компании Фелисьена Ропса, Шарля Херманса, Константина Менье, Жюля Реймакерса, среди посетителей «Свободной Мастерской Св. Люка»(«Atelier Libre Saint-Luc»)-объединением молодых художников работавших вместе в Брюсселе с 1853 по 1863 год, тогда руководимого Слингенейером .

Дюбуа впервые выставился на Брюссельской выставке 1857 года, где он показал три картины «Joueurs» (Игроки), «Embuscade» (Засада) и «Prêtre allant célébrer la Masse» (Священники, собирающиеся отслужить мессу).

На выставке 1860 года Дюбуа показал великолепную работу «Les Cigognes» (Аисты), написанную в 1858 году, «La Roulette» (обе работы сегодня хранятся в Королевском музее изящных искусств в Брюсселе.); в 1863 году произвел показ картины — «Одиночество» (ранее «Le Chevreuil mort [мертвый олень]») (на данный момент выставленная в Королевском музее в Брюсселе) показывает мертвое животное, раскинувшееся посреди безмолвного леса.

Партнеры 
Дюбуа считал своими друзьями: Курбе, Луи Артана, Фелисьена Ропса, Константина Менье, Альфреда Верви, Джозефа Кузманса. Альфред Верхарен, Жан-Франсуа Телеманс (1851—1931) и Теодор Барон были его учениками, а Франс Ван Лемпуттен (1850—1915) последовал его влиянию.

Наследие 
Двадцать одна картина Дюбуа и его учеников была выставлена в Брюссельском художественно-литературном кружке 1880 года; и в 1891 году на выставке Arts and Press Expo.

Его работы также выставлялись на выставках:

 Бельгийская художественная ретроспектива 1905 года в Брюсселе
 1906 г. на Бельгийской художественной выставке в Зале гильдии в Лондоне.
 Осенняя художественная выставка Бельгии 1907 года в Париже
 Брюссельская выставка 1910 года: свободная эстетическая эволюция пейзажа (5 панелей)
 1920, Анверс : Избранные работы бельгийских мастеров (Луи Дюбуа, 4 картины)
 1922 Брюссельский художественно-литературный кружок (5 панелей)
 Бельгийская художественная выставка 1923 года в Париже.
 Бельгийская художественная выставка 1926 года в Берне
 Бельгийская художественная выставка 1927 года в Лондоне.
 1930, на Столетней выставке бельгийского искусства в Брюсселе, в Третьем салоне (выставке) в Намюре ,
 1931, на Бельгийской художественной выставке в Копенгагене.
 Бельгийская художественная выставка на Экспо века
 Выставка женских портретов в Брюсселе,
 1932, во Дворце изящных искусств Брюсселя, ретроспектива мастеров La Societe Libre des Beaux-Arts, Артана, Дюбуа, Де Гроуза, Вервее, Менье, Ропса, Барона, Смитса (Дюбуа 61 картина)
 1935 г. Брюссельская универсальная и международная выставка «Пять веков искусства» (3 картины Дюбуа).

В Брюссельском музее выставлены 15 работ его работ, в Музее изящных искусств Икселя представлены пять картин, в музее Шарлье-Ван Кустена представлены три картины, в Музее изобразительных искусств Ганда представлены еще три работы.

В Музее изящных искусств Остенде выставлены три его картины, но они были уничтожены во время Второй мировой войны.

Примечания 

Художники Бельгии